Агавнатун () — вірменські села:

 Агавнатун (Армавір) — у марзі (області) Армавір, Республіка Вірменія;
 Агавнатун (Нагірний Карабах) — у Кашатазькому районі, Нагірно-Карабаська Республіка.